William Wills ist der Name folgender Personen:

* William Gorman Wills (1828–1891), irischer Dramatiker und Maler
 William Henry Wills (1882–1946), US-amerikanischer Politiker
 William John Wills  (1834–1861), englischer Landvermesser